Баевский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Баевском районе Алтайского края России. Административный центр — село Баево.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 4707 человек, в том числе 2129 мужчин и 2578 женщин.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит один населённый пункт — село Баево.

Примечания 

Муниципальные образования Баевского района
Сельские поселения Алтайского края